Dombasle ist der Name der französischen Gemeinden:

 Dombasle-devant-Darney im Département Vosges
 Dombasle-en-Argonne im Département Meuse
 Dombasle-en-Xaintois im Département Vosges
 Dombasle-sur-Meurthe im Département Meurthe-et-Moselle

Dombasle ist der Familienname von:
 Arielle Dombasle (* 1953), französische Schauspielerin und Sängerin
 Christoph Joseph Alexandre Mathieu de Dombasle (1777–1843), französischer Agrarwissenschaftler